Björsmålagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björsmålagölen (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Björsmålagölen (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn